Holstraat (Nokere), een straatnaam en een helling bij Nokere in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Holstraat (Anzegem), een straatnaam en heuvel  in de omgeving van Anzegem in de Vlaamse Ardennen
Holstraat (Gent), een straatnaam in Gent. Ook wel gebruikt als aanduiding van de aldaar gelegen technische school, het Hoger technisch Instituut Sint Antonius (HTISA).